Соломонский какаду () — птица семейства какаду.

Внешний вид 
Длина тела 34 см; вес до 360 г. Окраска оперения и широкого очень короткого, круглого хохолка белая. На внутренней стороне крыльев и хвоста заметен лимонный оттенок. У основания перьев красновато-оранжевый стержень. Окологлазные кольца голубовато-белые, широкие. Клюв светло-серый. У самца радужка чёрная, у самки — красно-коричневая.

Распространение 
Обитает на Соломоновых островах.

Образ жизни 
Обитают в высокоствольных тропических лесах с хорошо развитым густым подлеском. Питаются плодами и семенами различных растений и мелкими насекомыми.

Размножение 
В кладке 1—3 яйца, на которых родители сидят по очереди — днём самец, ночью самка. Через 25 дней вылупляются птенцы, а спустя 2 месяца они покидают гнездо.

Содержание 
В неволе держат очень редко, так как популяция этих птиц незначительна. Хорошо поддаётся дрессировке. Способен подражать человеческой речи, мелодиям и голосам животных. Продолжительность жизни до 50 лет.

Примечания

Литература 
 Иерусалимский И. Попугаи и певчие птицы: виды, содержание, обучение. — Ростов-на-Дону: Владис, 2001. — 320 с. — ISBN 5-94194-073-4
 Энциклопедия декоративных и экзотических птиц/ Авт-сост. А. П. Умельцев. — М.: Локид-Пресс, 2002. — 368 с. — ISBN 5-320-00436-2

Животные, описанные в 1853 году